Prvenstvo Jugoslavije u košarci za 1949. godinu je četvrti put zaredom osvojila momčad Crvene zvezde iz Beograda.
Prvi put je savezno prvenstvo igrano kao cjelogodišnja liga.

Savezna liga

Drugi rang prvenstva

Hrvatsko prvenstvo

Izvori 
Wayback arhiva, košarkaška liga Srbije, prvenstva 1945. – 1991.
 Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.

1949